Razès – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne
 Ar-Razi (Al-Razi, Rhazes, Razes) – alchemik, lekarz i filozof perski